Trennung steht für:

 Trennen (Verfahrenstechnik), Trennung von Gemischen
 Trennen (Fertigungstechnik), Formänderung durch Abtrennen von Werkstoffteilchen vom Ausgangswerkstück
 Trennung (Partnerschaft), die Beendigung einer Liebesbeziehung oder Partnerschaft
 Trennung, Voraussetzung zur Scheidung einer Ehe, siehe Getrenntleben
 Worttrennung, als Kurzform: Silbentrennung, österreichisch: Abteilen

Werktitel:
 Trennung (1994), La séparation, französisches Beziehungsdrama von Christian Vincent (1994)
 Trennung (2007), Désengagement, israelisches politisches Filmdrama von Amos Gitai (2007)

Siehe auch:

 Trennen/Trennverfahren (Begriffsklärung)